Ферхад-паша (также Ферхат-паша, Ферат-паша; )
 Ферхат-паша
 Ферхат-паша Соколович
 Ферхат-паша (великий визирь)